Imeni Kalinina kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Noramarg, ort, Ararat,

Kazakstan 

 Kalīnīno, ort, Almaty, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar